Arrifana ist der Name mehrerer geografischer Objekte in Portugal:

 Arrifana (Guarda), Gemeinde
 Arrifana (Santa Maria da Feira), Gemeinde
 Arrifana (Vila Nova de Poiares), Gemeinde
 Arrifana (Aljezur), Fischerdorf und statistischer Bezirk in der Gemeinde Aljezur
 Arrifana (Strand), Strand bei Aljezur